Щастя — стан цілковитого задоволення життям;
 Щастя — місто у Новоайдарському районі Луганської області;
 «Щастя» — оповідання Лесі Українки;
 «Щастя» — новела Гі де Мопассана;
 «Щастя» — український рок-гурт.

 «Щастя» — радянська німа кінокомедія 1934 року.
 «Щастя» — французький кінофільм 1934 року.